Die 1. Amateurliga Südbaden 1957/58 war die 8. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen  Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Offenburger FV, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht gegen die anderen vier süddeutschen Amateurligen-Meister durchsetzen konnte und nur den 4. Platz unter den fünf teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der Lahrer FV 03 und der SC Baden-Baden mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison war der FC Radolfzell. Als Absteiger aus der II. Division Süd kam der FC Singen 04.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1957/58